Микан — многозначное понятие:

 Фамилия 
, 
 Микан, Йозеф Готфрид (1743—1814) — богемско-австрийский ботаник.
 Микан, Иоганн Кристиан (1769—1844) — ботаник и энтомолог, сын предыдущего.

 Другое
 Мандарин уншиу ( míkan)

 См. также
  ()